Wauer ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Wauer (* 1974), deutsche Journalistin, Regisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Hans-Günther Wauer (1925–2016), deutscher Kirchenmusiker
 Hugo Wauer (1828–1912), deutscher Schauspieler, Rezitator und Schriftsteller 
 Karl Wauer (1783–1857), deutscher Sänger und Schauspieler
 Minna Wauer (1815–1866), deutsche Schriftstellerin
 Roland R. Wauer (1942–2020), deutscher Kinderarzt, Neonatologe und Hochschullehrer
 William Wauer (1866–1962), deutscher Bildhauer und Filmregisseur
 Wauer alias Weimar Heinemann († 1598), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Wouwer